Voici la liste des planètes mineures numérotées de 24001 à 25000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

24001-24100

24101-24200

24201-24300

24301-24400

24401-24500

24501-24600

24601-24700

24701-24800

24801-24900

24901-25000 

24001-25000